YDC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Drayton Valley Industrial di Drayton Valley (Alberta) (Canada)